Turner County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Turner County (Georgia)
Turner County (South Dakota)